Wolverton ist der Name folgender Orte:
 Wolverton, eine Stadt in Großbritannien
 Wolverton (Minnesota), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Wolverton ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Wolverton (1909–1978), US-amerikanischer Comiczeichner
 Charles A. Wolverton (1880–1969), US-amerikanischer Politiker
 Dave Wolverton (1957–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 John M. Wolverton (1872–1944), US-amerikanischer Politiker
 Lisa Wolverton (* 1966), US-amerikanische Historikerin
 Simon Peter Wolverton (1837–1910), US-amerikanischer Politiker
 Terry Wolverton (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin